Tintinnabulum, un objet garni de clochettes que les romains suspendaient à l'entrée des maisons,notamment à Pompeï ;
 Tintinnabule ou , un emblème des basiliques chrétiennes ;
 Style tintinnabulum, un style musical minimaliste.